Liberty Schoolhouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Liberty Schoolhouse (Arkansas), ID-Nr. 09001252
 Liberty Schoolhouse (Kalifornien), ID-Nr. 77001617